Bargello (de l'ancien barigello,  dérivé du  latino médiéval barigildus, terme  d'origine lombarde qui signifie  torre fortificata ou castello soit « tour fortifiée » ou  « château »)  renvoie en Italie :
 au  Palais du Bargello
 au Musée national du Bargello dans le lieu précédent